Into the Enchanted Chamber — дебютный полноформатный студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Timeless Miracle,  выпущен 27 июня 2005 года на лейбле Marquee/Avalon в Японии и на Massacre Records в Европе.

На японском издании альбома присутствует бонус-трек «Church of the Damned».

Художественное оформление альбома выполнил известный шведский художник Маттиас Норен (Mattias Norén) из компании ProgArt Media, работавший также с Kamelot, Epica, Evergrey, Stratovarius, Ayreon и другими.

Список композиций 
 Curse of the Werewolf — 7:15
 Witches of Black Magic — 4:24
 Into the Enchanted Chamber — 6:07
 The Devil — 5:30
 The Red Rose — 5:43
 A Minor Intermezzo — 1:21
 Return of the Werewolf — 4:55
 Memories — 4:15
 The Gates of Hell — 4:21
 Down to the Gallows — 5:46
 The Dark Side Forest — 00:47
 The Voyage — 14:10
 Church of the Damned (Japanese bonus) — 04:38

Участники записи 
 Микаэль Хольст — вокал/бас-гитара
 Фредрик Нильссон — клавишные/гитара
 Стэн Моллер — гитара
 Хайме Салазар — ударные

Приглашённые музыканты 
 Нина Кристенсен — скрипка (3)
 Майкл Рикбо — бэк-вокал (7)
 Понтус Линдмарк — гитара

Примечания 

Альбомы пауэр-метала
Альбомы Massacre Records